Endresen ist der Familienname folgender Personen:

 Egil Endresen (1920–1992), norwegischer Jurist und Politiker 
 Sidsel Endresen (* 1952), norwegische Jazzsängerin
 Stein Endresen (* 1959), norwegischer Springreiter
 Tor Endresen (* 1959), norwegischer Sänger

Sonstiges:
 Endresen-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika